Okraj Burgas () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji. Nahaja se na obali Črnega morja, in na jugu meji na Turčijo.

Leta 2011 je imel 415.817 prebivalcev na 7.748 km² površine. Glavno mesto okraja je Burgas.

Stari mesti Sozopol in Nesebar, ki se nahajata v okraju, sta med glavnimi turističnimi središči v državi. Jugovzhodni del ozemlja ob meji s Turčijo je zaščiten kot Naravni park Strandža.

Upravna delitev 
Okraj Burgas je razdeljen na 13 občin.

Mesta 
Ahtopol, Ajtos, Blgarovo, Burgas, Kableškovo, Kameno, Karnobat, Kiten, Malko Trnovo, Nesebar, Obzor, Pomorie, Primorsko, Sozopol, Sredec, Sungurlare, Sveti Vlas, Carevo, Černomorec

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal 

Upravna delitev Bolgarije